Марциана (Marciana) може да се отнася за:

 Улпия Марциана (48-112 г.), сестра на римския император Траян
 Света Марциана, мъченица от 300 г. в Северна Африка
 Марциана (град), древен град в Памфилия
 Марчана (Marciana), община на остров Елба, Италия
 Марчана Марина (Marciana Marina), община в провинция Ливорно, Италия
 Библиотека Марчиана, библиотека във Венеция